Ukrayinske Telebachennia – 1 – canale televisivo della Nacional'na Telekompanija Ukraïny
 Universal Time 1 – versione del Tempo universale